Pluton steht für
 Pluton, Gott der Unterwelt
 Pluton (Geologie), innerhalb der Erdkruste auskristallisierter Intrusivkörper
 Pluton (Kurzstreckenrakete), französische Kurzstreckenrakete mit Nuklearsprengkopf
 Pluton (Neamț), Dorf in Rumänien
 Automobile Pluton, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Schiffe:
 Pluton (Schiff, 1778), 74-Kanonen-Linienschiff der Scipion-Klasse der französischen Marine (1779–1805), 1797 umbenannt in Dugommier
 Pluton (Schiff, 1805), 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse der französischen und später spanischen Marine (1805–1816)
 Marengo (Schiff, 1810), 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse der französischen Marine (1810–1873), 1866 umbenannt in Pluton
 Plutón (Schiff, 1897), Torpedobootszerstörer der Furor-Klasse der spanischen Marine (1897–1898)
 Pluton (Schiff, 1929), Minenkreuzer (Leichter Kreuzer) der französischen Marine (1929–1939)
 Pluton (Schiff), Minensucher der französischen Marine (Baujahr 1987)
 Pluton (Schiff), Forschungsschiff der sowjetischen bzw. der russischen Marine (Baujahr 1980)

Siehe auch:

 Pluto
 Plutonium
 Plutonit